Csehország
 Pěnčín, település a Jablonec nad Nisou-i járásban
 Pěnčín, település a Libereci járásban
 Pěnčín, település a Prostějovi járásban